Абедин — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Абедин, Зейнул — бангладешский художник.
 Абедин, Мохаммед Зайнул (1892—1962) — индийский мусульманский и пакистанский поэт и писатель.
 Абедин, Хума (род. 1976) — американская политическая активистка.

Топонимы 
 Абедин — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.

См. также